Termenul „Cetina” se poate referi la:

Nume dat speciilor de arbori și de tufe din clasa coniferelor, sau ramură, creangă de brad.
Râu în Dalmația care traversează Alpii Dinarici și se varsă la Omiš în Marea Adriatică
Karin Knorr-Cetina,  reprezentată a curentului filosofic socioconstructivism
Cetină Ghiorghie, Cetină Lazăr giurați la  Biserica de lemn din Sălciva
Ansamblul „Cetina” al școlii din Sucevița, Suceava
Cetina (Civljane), sat din Croația
Cetina, Aragon, oraș în provincia Zaragoza, Spania
Beltrán de Cetina (1525-1600?), conchistador spaniol
Gutierre de Cetina (1519-1554), poet spaniol

Vezi
Cetan, Cluj provine din românescul „cetină”